Теорема Кантора:

 Теорема Кантора о множестве подмножеств в теории множеств
 Теорема Кантора — Бендиксона
 Теорема Кантора — Бернштейна
 Теорема Кантора — Гейне
 Теорема Кантора о мощности совершенного множества на отрезке числовой оси